Lima hyperborea är en musselart som beskrevs av Jensen 1909. Lima hyperborea ingår i släktet Lima och familjen filmusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Filmusslor
hyperborea